La Femme aux bijoux est une chanson française de Ferdinand-Louis Bénech et Ernest Dumont, créée par Gaston Dona en 1912 ;
 Femme aux bijoux est un tableau de Pablo Picasso peint en 1901 ;
 La Femme aux bijoux est l'épisode 18 de la saison 3 de Xena, la guerrière (1998).